La famille Hanoteau est une famille française originaire de Seine-et-Marne, établie en 1806 à Decize, dans la Nièvre. Elle a produit depuis le  des officiers généraux, des peintres et des écrivains.

Filiation 
Charles Constant Hanoteau, né en 1781 au Plessis-Placy (Seine-et-Marne) et mort en 1858 à Decize, marié en 1806 à Decize avec Jeanne Raboué (1789-1859), eut pour fils :
 Adolphe Hanoteau ( à Decize -  à Decize), général, orientaliste, auteur d'études sur les Kabyles, dont :
 Maurice Hanoteau (1856-1923), général, dont postérité patronymique
 Jean Hanoteau (1869-1939), officier et historien, dont :
 Guillaume Hanoteau (1908-1985), avocat, acteur, scénariste, dialoguiste, journaliste, dramaturge et écrivain français, dont :
 Jean-William Hanoteau (1937- ), peintre
 Hector Hanoteau ( à Decize -  à Cercy-la-Tour), peintre, maire de Cercy-la-Tour, conseiller général de la Nièvre.

Références 

Famille française
Famille d'Île-de-France